Il campionato di calcio di Serie C 1976-1977 fu la 39ª edizione del torneo italiano di calcio di terzo livello.

Girone A

Avvenimenti 

Il girone A venne vinto dalla  allenata da Stefano Angeleri, che vinse il girone A conquistando la promozione in Serie B dopo 26 anni: i lombardi riuscirono a staccare le dirette inseguitrici  e .

Retrocessero in Serie D un poco apprezzato  alla sua prima retrocessione nei dilettanti, i conterranei del  e l' che non riuscì a recuperare su ,  e .

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1977-1978
      Retrocessi in Serie D 1977-1978

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari merito viene considerata la differenza reti per stabilire la posizione in classifica.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Avvenimenti 

Furono i toscani della  ad aggiudicarsi il primato del girone B e la promozione in serie cadetta dopo quasi 30 anni d'assenza: gli arancioni, guidati dalla ex-bandiera interista Bruno Bolchi, vinsero il campionato distanziando il  secondo di 8 punti. Decisivo lo scontro diretto giocato a Pistoia il 23 maggio 1977, vinto contro i ducali per 1-0 con gol di Giuseppe Picella. Per la società presieduta dall'ambizioso Marcello Melani iniziò un periodo d'oro che la portò 3 anni dopo a conquistare una storica promozione in Serie A.

Retrocessa anzitempo la , tre squadre si contesero l'ultimo posto utile per la salvezza: ,  e . Furono poi laziali e marchigiani a scendere nei dilettanti per peggior differenza reti nei confronti degli azzurri toscani.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1977-1978
      Retrocessi in Serie D 1977-1978

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari merito viene considerata la differenza reti per stabilire la posizione in classifica.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Avvenimenti 

Il  allenato da Giacomo Losi vinse il girone C con 6 punti di distacco sulla sorprendente  e torna in seconda serie dopo 3 anni: decisiva la gara contro la  del 23 maggio 1977, che vede la vittoria dei pugliesi per 2-1.

Retrocedono in Serie D  e , mentre di sei squadre tutte ferme a 36 punti: , , , ,  e , si salvano tutte ad eccezione dei bianconeri siciliani, caduti nei dilettanti per peggior differenza reti.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1977-1978
      Retrocessi in Serie D 1977-1978

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari merito viene considerata la differenza reti per stabilire la posizione in classifica.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
1976